АО «Эрдэнэс Тавантолгой» (сокращенно АО «ЭТТ») — крупнейший в Монголии экспортер угля, работающий в сферах добычи полезных ископаемых, энергетики и разработки. Основанная в 2010 году компания на 81,5% принадлежит государственному ООО «Эрдэнэс Монголия». 18,4% принадлежит примерно 70% населения Монголии (около 2,5 миллиона граждан), а остальная часть принадлежит предприятиям. По данным JORC, общие доказанные запасы Таван-Толгойского угольного месторождения составляют 7,3 млрд тонн, из которых 53% составляют коксующиеся угли хорошего качества и 47% — энергетические угли. В настоящее время общая сумма капитала составляет 14,1 трлн тугриков.

История 
В декабре 2022 года вспыхнули протесты в ответ на то, что высокопоставленные чиновники и менеджеры компании экспортировали уголь в Китай по заниженным ценам или в обход компании.

Примечания 

Горнодобывающие компании Монголии